Ва́йгель, Ве́йгель () — немецкая фамилия:

 Вайгель, Валентин (1533—1588) — немецкий протестантский богослов.
 Вайгель, Карл Теодор (1892—1953) — немецкий историк.
 Вайгель, Кристиан Эренфрид (1748—1831) — немецкий ботаник.
 Вейгель, Пётр Иванович (1892—1937) — католический священник.
 Вайгель, Теодор (род. 1939) — немецкий политический деятель, председатель ХСС, министр финансов Германии.
 Вайгель, Фердинанд (1826—1901) — польский и австро-венгерский общественный деятель, президент г. Краков.
 Вайгель, Хелена (1900—1971) — немецкая актриса и театральный администратор, жена Б. Брехта.
 Вейгель, Эрхард (1625—1699) — немецкий математик, астроном и философ.

Топонимы:
 Вайгель — кратер на видимой стороне Луны.

Также:
 Вайгель (Радио) — национальное радио народов Эрзя и Мокша

См. также 
 Вайгль